Virnich bezeichnet

 einen Weiler innerhalb des Ortsteils Schwerfen in der Stadt Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, siehe Virnich (Zülpich)

Virnich ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Virnich (* 1959), deutsche Journalistin, TV-Redakteurin des WDR und Buchautorin
 Franz Virnich (1882–1943), deutscher Gutsbesitzer, Jurist und NS-Opfer
 Randolf Virnich († 2012), deutscher Polizeipräsident
 Thomas Virnich (* 1957), deutscher Bildhauer und Maler
 Winand Virnich (1836–1890), deutscher Politiker